Жан Дорст (7 августа 1924 года, Мюлуз — 8 августа 2001 года) — французский орнитолог. Член Французской академии наук, профессор. Один из основателей и второй президент Charles Darwin Foundation для Галапагосов, президент 16 Международного орнитологического конгресса, вице-президент комиссии МСОП.

Биография 
Изучал биологию и палеонтологию в Парижском университете. В 1947 начал работать в Национальном музее естественной истории в Париже.

В 1964 году стал председателем Mammifères et Oiseaux. В 1975—1985 был директором музея. Ушёл в отставку в знак протеста против его реформы.

Дорст стал одним из соавторов фильма «Птицы», который посвящен ему.

Избранные публикации 
 Les Migrations des oiseaux, 1956, Payot, «Petite bibliothèque», 1956, переиздание 1962
 The Migrations of Birds, 1962, Heinemann, trans. by Constance D. Sherman, с предисловием Роджера Тори Петерсона
 Les Animaux voyageurs, 1964
 Avant que nature meure, 1965 (переведена на 17 языков)
 Before Nature Dies, 1970, Collins, trans. by Constance Sherman
 L’Amérique du Sud et L’Amérique Centrale, 1969, Hachette
 South American and Central America, 1967, Random House
 La Nature dé-naturée, Le Seuil, coll. «Points / Essais», 1970, 188 p. (abridged version of Avant que nature meure)
 Guide des mammifères d’Afrique : Des rats à trompe aux éléphants, illustré par Pierre Dandelot, Delachaux et Niestlé
 Les Oiseaux dans leur milieu, 1971, Éditions Rencontre, Lausanne, 383 p.
 La Vie des oiseaux, 2 tomes, 1971, Éditions Rencontre, Lausanne, 767 p.
 The Life of Birds, 2 vols., 1974, Weidenfeld & Nicolson, London
 Action des pollutions sur les équilibres biologiques et sur l’homme- Tome 1 (Tract des jeunes Naturalistes, mars 1974) (www.jeunesnaturalistes.org).
 Action des pollutions sur les équilibres biologiques et sur l’homme- Tome 2 (Tract des jeunes Naturalistes, mars 1974) (www.jeunesnaturalistes.org).
 L’Univers de la vie, Paris, Imprimerie nationale, 1975
 La Force du vivant, 1979, Flammarion (Paris), 265 p. 
 Amazonnia, 1987
 Asia Sud-Oriental, 1987
 Southeast Asia, 1992, Steck-Vaught (juvenile audience — description of wildlife, habitats, and ecological niches in SE Asia)
 Les Oiseaux ne sont pas tombés du ciel, J. P. De Monza, 1995, Rééd. 2001
 La Faune en péril, avec Gaëtan du Chatenet, Delachaux et Niestlé, 1998
 Et si on parlait de la vie ? — Propos d’un naturaliste, avec Sébastien Ripari, Maisonneuve et Larose, 1999
 Voyages — Trois siècles d’explorations naturalistes, avec Tony Rice et Patrice Leraut, Delachaux et Niestlé, 1999
 Dictionnaire de biologie, avec Jean-Louis Morère et Raymond Pujol, Frison Roche, 2002
 Le Peuple migrateur avec Jean-François Mongibeaux et Jacques Perrin, Le Seuil, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Некролог в The Auk

Члены Французской академии наук
Орнитологи Франции
Президенты Зоологического общества Франции